Ratno Vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana è stato il nome dell'aviazione militare della Jugoslavia dopo la seconda guerra mondiale e fino al 2003

 Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana è stata l'aviazione militare della Jugoslavia dal 1945 al 1992 

 Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Vojske Jugoslavije  è stata l'aviazione della Repubblica Federale di Jugoslavia dal 1992 al 2003 e con il nome di Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Vojske Srbije i Crne Gore è stata l'aviazione della Serbia e Montenegro dal 2003 al 2006.